Le  est un site archéologique de la période Yayoi (800 -250 ) situé à Inakadate, dans la préfecture d'Aomori, sur l'ile de Honshū, au Japon. Il est classé site historique national depuis avril 2000.

Localisation 
Le site archéologique de Tareyanagi est situé dans le sud-est de la ville d'Inakadate (préfecture d'Aomori), dans le nord de la région de Tōhoku, sur l'ile de Honshū, au Japon. À une altitude d'environ , il s'étend sur une superficie d'approximativement , dans le quartier Tareyanagi.

Description 
Le site archéologique de Tareyanagi est constitué d'une bande de terre d'environ , près de la  qui relie, dans la préfecture d'Aomori, Hirosaki à Towada. Lors de sa découverte, les vestiges de , dont l'étendue variait de  à , composaient son mobilier archéologique. Une étude stratigraphique du sol a révélé des couches sédimentaires successives résultant d'inondations qui ont parfois apporté de la cendre volcanique engendrée par l'activité éruptive des monts Hakkōda situés à l'est d'Inakadate. Quelques-unes de ces strates géologiques sont marquées d'empreintes de pieds humains correspondant à des enfants ou à des adultes.

Dans les années 2010,  de riz séparés par des canaux d'irrigation ont été reconstitués et sont exposés à l'air libre.

Historique 
Dans les années 1930, au cours de la construction de la route nationale 102, des artéfacts archéologiques sont extraits du sous-sol. En 1950, l'archéologue japonais  (1908-1987) date de la période Yayoi (800 -250 ) les objets en terre cuite déterrés le long du chantier de la RN 102. En 1956, au cours de l'aménagement de nouvelles terres arables à Inakadate, de nouveaux artéfacts sont exhumés, certains présentent des traces de son de riz. Un an plus tard, l'archéologue  (1919-2015) les range parmi le matériel archéologique de la période Jōmon (~ -300 ). L'année suivante, dans le quartier Tareyanagi d'Inakadate, des fouilles archéologiques conduites par Itō mettent au jour des outils de pierre taillée et plus de  de riz carbonisés. En 1981, l'établissement d'un chantier pour la construction d'une route près du village d'Inakadate met au jour des traces d'anciennes rizières. Des fouilles du sous-sol révèlent alors que le riz est cultivé dans la région depuis plus de deux mille ans. Au bout de deux ans, sur une superficie de ,  d'anciennes rizières sont découvertes. L'enquête archéologique prend fin en 1997, et le site, appelé Tareyanagi, est classé site historique national le . Il contient des traces archéologiques de champs de riz de la période Yayoi (~400 - ~250).

Impact scientifique 
La période Yayoi s'ouvre avec l'arrivée dans le nord du Kyūshū, île située au sud-ouest de Honshū, de vagues d'immigrants venus du continent asiatique. La technique de la riziculture, originaire de Chine, se répand dans l'archipel japonais, repoussant progressivement les chasseurs-cueilleurs de la période Jōmon vers le nord-est. Des sociétés humaines organisées autour de champs de riz inondés apparaissent. Avant la confirmation de la datation du site de Tareyanagi en 1983, l'hypothèse la plus communément admise dans la communauté scientifique établissait à la fin de la période Yayoi l'implantation de la culture agricole du Kyūshū dans le nord-ouest de Honshū, les conditions climatiques de la région étant considérées peu favorables au développement d'une riziculture et les poteries découvertes ressemblant à celles, datant de la période Jōmon, de sites de Hokkaidō.

Conservation 
De nombreux artéfacts archéologiques découverts sur le site de Tareyanagi sont conservés et exposés dans le centre des biens culturels enfouis d'Inakadate qui se trouve à quelques mètres du site. Le centre, aussi appelé musée d'Ianakadate, présente, de plus, une exposition permanente d'outils agricoles utilisés traditionnellement dans la riziculture locale. Une salle comprend une partie des rizières sorties de terre, une superficie de  sur laquelle tout visiteur peut librement circuler.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Articles connexes 
 Inakadate
 Monuments du Japon
 Période Yayoi
 Site archéologique

Lien externe 
 .

Site archéologique au Japon
Site historique spécial au Japon
Histoire de la préfecture d'Aomori
Aomori
Période Yayoi